A 62 109-es számú mellékút egy körülbelül 3 kilométer hosszú közút-szakasz Fejér megye északkeleti részén, a Mezőföldön; a zsákfalunak számító Besnyő községet köti össze a falu külterületén húzódó 6205-ös úttal.

Nyomvonala 

A 6205-ös útból ágazik ki, annak 8,500-as kilométer-szelvénye közelében, Besnyő község külterületén, ugyanabból a körforgalmú csomópontból, amelybe egyúttal az M6-os autópálya 44. kilométerénél kialakított Besnyő–Beloiannisz csomópont le-és felhajtó ágai is becsatlakoznak. Első szakaszán északnyugat felé halad, majd eléri Besnyő központját, ahol nyugatnak fordul. A falu belterületén végighaladva, annak nyugati szélén – nem sokkal a 3. kilométere előtt –, mezőgazdasági úttá válva ér véget, ez az út a falutól Baracskáig húzódik, ahol a 7-es főútba torkollva ér véget.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 5.

62109